Bayonetta 3 (яп. ベヨネッタ3 Бэёнэтта сури) — это компьютерная игра в жанре hack and slash, разработанная студией PlatinumGames и изданная Nintendo 28 октября 2022 года эксклюзивно для Nintendo Switch. Является третьей частью серии Bayonetta, а также продолжением игр Bayonetta и Bayonetta 2. Руководителями игры выступили Юсуке Мията и Хидэки Камия, при этом Камия дополнительно курирует сюжет игры. Игра была совместно анонсирована Nintendo и PlatinumGames в декабре 2017 года. Как и в Bayonetta 2, главная героиня имеет уникальный дизайн и причёску, а также имеет доступ к различным новым способностям.

Сюжет 
Байонетта сталкивается с Гомункулами, новой, рукотворной угрозой, стремящейся посеять хаос. Путешествуя по миру и сражаясь с этими существами в различных местах, она также объединяется со старыми союзниками — ведьмой-стажером по имени Виола, а также ансамблем альтернативных Байонетт, чтобы остановить планы Гомункулов, пока они не погрузили человечество в ещё больший хаос.

Геймплей 
Как и предыдущие части серии, Bayonetta 3 представляет собой игру в жанре hack and slash, в которой игрок управляет одноимённой главной героиней Байонеттой, которая сражается с различными врагами, используя комбинацию рукопашных атак и перестрелки. Уклонение от вражеских атак в последнюю секунду вызывает состояние, известное как «Witch time», в течение которого время и враги замедляются, что позволяет Байонетте постоянно атаковать их без перерыва или перемещаться в реальном времени, чтобы решать головоломки окружающей среды. Уникальными для этой игры являются механики «Demon Slave» и «Demon Masquerade», первая из которых отличается от предыдущих функций Climax Summon и Umbran Climax в первых двух играх, и вместо этого позволяет игрокам напрямую управлять одним из адских демонов Байонетты для выполнения различных атак и специальных способностей, некоторые из которых выгодны для определённых сценариев в зависимости от контролируемого демона. Последняя механика, тем временем, позволяет Байонетте напрямую сливаться с вызванным адским демоном, предоставляя ей доступ к магическим способностям.

В дополнение к стандартному режиму в игре появился новый режим с цензурой, известный как «Режим наивного ангела». Этот режим скрывает проявления наготы во время игрового процесса и кинематографичных сцен, например, различные танцы Байонетты для вызова её Злых плетений, использующих её одежду в качестве проводника, а также более графический дизайн некоторых врагов и демонов.

Разработка 
В июле 2013 года продюсер и создатель серии Хидэки Камия ответил на вопрос фанатов в Twitter о вероятности появления третьей игры в серии в случае успеха предстоящей на тот момент игры Bayonetta 2, заявив: «Надеюсь на это». Позже руководитель Bayonetta 2 Юсукэ Хасимото дал интервью журналу GamesMaster, в ходе которого его спросили, над какими продолжениями игр он хотел бы поработать, на что он ответил, что у него есть «всевозможные идеи» для Bayonetta 3, в дополнение к потенциальному спин-оффу. В июне 2015 года после выхода Bayonetta 2 Камия снова ответил на вопрос фанатов о персонаже Жанне и о том, какие причёски могли бы ей подойти после её появления в первых двух играх. Он заявил: «Ответ будет в Bayo 3».

Игра была официально анонсирована Nintendo в декабре 2017 года на церемонии The Game Awards, вместе с версиями игр Bayonetta и Bayonetta 2 для Nintendo Switch, при этом подтвердив, что игра разрабатывается исключительно для Nintendo Switch, а также участие Nintendo в качестве издателя. Тогдашний президент и главный операционный директор Nintendo of America Реджи Филс-Эме отметил, что анонс стал «праздником для фанатов, которым нравится то, что делает PlatinumGames, и которые рады возвращению PlatinumGames на консоли Nintendo».

В апреле 2018 года глава студии Ацуси Инаба заявил в интервью Eurogamer на конференции Reboot Develop 2018, что Bayonetta 3 станет «поворотным моментом» для разработчиков, упомянув, что игра будет «экшн-игрой с линейным прогрессом», похожей на своих предшественников.

В мае 2019 года Инаба дал интервью изданию Video Games Chronicle и охарактеризовал разработку игры как «ортодаксальный процесс», дополнительно отметив, что игроки смогут легко наблюдать изменения в производственном менталитете студии во время игры, но отказавшись от дальнейших подробностей. Он снова дал интервью изданию во время E3 2019, уточнив, что дела с игрой идут «вполне хорошо».

Во время презентации Nintendo Direct в сентябре 2021 года был впервые представлен геймплей игры, а также была заявлено время выхода игры — 2022 год. Трейлер дополнительно подтвердил, что Юсуке Мията является сорежиссёром игры наряду с Хидэки Камией, последний из которых имеет те же обязанности со времён оригинальной игры. Участие Мияты вызвало предположения, что механика, связанная с индивидуальным управлением вызова адских демонов Байонетты в бою, была заимствована из ранее отменённого проекта PlatinumGames, Scalebound, ролевой экшн-игрой, которая должна была издаваться Microsoft Studios и выйти исключительно для Xbox One и Windows, поскольку Мията ранее был ведущим геймдизайнером этой игры. Фанаты также заметили сходство между новым персонажем, скрытым тенью в конце трейлера, и предполагаемым главным героем Scalebound, Дрю. Сообщение в блоге на сайте PlatinumGames подтвердило участие в игре дополнительных сотрудников, включая супервайзеров Юдзи Симомуру и Масаки Судзумуру, а также художника Мари Симадзаки, которые повторили свои роли со времён предыдущих двух игр.

Незадолго до анонса игры, актриса озвучивания Хеллена Тейлор выразила сомнения в том, что она вновь исполнит свою роль Байонетты в игре, сетуя на то, что фанатам, возможно, придётся представлять персонажа под новым голосовым сопровождением, но не смогла окончательно подтвердить, была ли ей подобрана замена. В июне 2022 года Хидэки Камия повторил свою рекомендацию новичкам сыграть в две предыдущие игры для подготовки к Bayonetta 3, поскольку, несмотря на то, что «нет причин, почему вы не сможете следовать сюжету и наслаждаться им, если начнете с Bayonetta 3», он был убежден, что предварительный опыт первых двух игр поможет игрокам понять третью игру «куда более интересной».

Второй трейлер игры был выпущен 13 июля 2022 года, который подтвердил дату выпуска игры — 28 октября того же года, а также ключевые детали сюжета и персонажей, в частности, о новом персонаже Виоле, присутствии альтернативных версий самой Байонетты и появление вспомогательных персонажей Луки и Родана из первых двух частей.

Отзывы прессы 

На агрегаторе рецензий Metacritic Bayonetta 3 получила средневзвешенную оценку в 89 баллов из 100, что, согласно классификации сайта, означает «преимущественно положительные отзывы».

Примечания 

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2022 года
Игры для Nintendo Switch
Игры только для Nintendo Switch
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Слэшеры